Livre rouge peut désigner :
 le Livre rouge, registre de la monarchie au temps de la Révolution française ;
 Le Petit Livre rouge d'un photographe chinois de Li Zhensheng témoignage photographique sur la Révolution culturelle ;
 le Petit Livre rouge, contenant des citations de Mao Zedong ;
 le Livre rouge de la Marche de l'Ouest, livre imaginaire de la Terre du Milieu, inventée par  ;
 le Livre rouge des espèces menacées, inventaire national de la flore et de la faune menacé de disparition ;
 Le Livre rouge, dont le titre original est  (« Nouveau Livre » en latin), un manuscrit écrit et illustré par le psychologue suisse Carl Gustav Jung.